św. Magdalena z Nagasaki (1611-1634) – tercjarka, męczennica japońska
 św. Magdalena Hŏ Kye-im (1773-1839) – męczennica koreańska
 św. Magdalena z Canossy (1774-1835) – włoska zakonnica, założycielka kanosjanek
 św. Magdalena Kim Ŏb-i (1774-1839) – męczennica koreańska
 św. Magdalena Zofia Barat (1779-1865) – francuska zakonnica, założycielka zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa
 św. Magdalena Han Yŏng-i (1783-1839) – męczennica koreańska
 św. Magdalena Pak Pong-son (1796-1839) – męczennica koreańska
 św. Magdalena Son Sŏ-byok (1802-1840) – męczennica koreańska
 św. Magdalena Cho (1807-1839) – męczennica koreańska
 św. Magdalena Yi Yŏng-hŭi (1809-1839) – męczennica koreańska
 św. Magdalena Yi Yŏng-dŏk (1811-1839) – męczennica koreańska
 św. Magdalena Du Fengju (1881-1900) – męczennica chińska

Zobacz też:
 Błogosławiona Magdalena
 Sankt Magdalena
 Święta Maria Magdalena